Неон () — мужское имя.

Носители 
 Неон Галльский, мученик. Память 16 января.
 Неон Керкирский, мученик. Мученики Зинон, Евсевий, Неон и Виталий, просвещенные апостолами Иасоном и Сосипатром, были сожжены. Память  28 апреля 
 Неон Маромилийский, мученик. Память 28 сентября 
 Неон Римский, мученик (см. Евсевий Римский). Память 2 декабря.

Примечания